Mediz ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Mediz Bolio (1884–1957), mexikanischer Dramatiker, Lyriker, Journalist und Politiker
 Emilie Mediz-Pelikan (1861–1908), österreichische Malerin
 Karl Mediz (1868–1945), österreichischer Porträt- und Landschaftsmaler